Ruwer bezeichnet

 Ruwer, rechter Zufluss der Mosel in Trier-Ruwer, kreisfreies Trier, Rheinland-Pfalz
 Ruwer, Weinbaugebiet am Fluss Ruwer bei Trier; siehe Ruwerwein
 Trier-Ruwer, Stadtteil im Stadtbezirk Trier-Ruwer/Eitelsbach des kreisfreien Trier, Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Ruwer, Verbandsgemeinde im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, vorher Amt Ruwer, Bürgermeisterei Ruwer
 Ruwerhundertschaft, ein mittelalterlicher Verwaltungsbezirk im Triergau
 Mairie Ruwer, französische Verwaltungseinheit im Kanton Pfalzel im Arrondissement Trier
 Gemeinde Ruwer-Maximin (links der Ruwer), bis 1930
 Gemeinde Ruwer-Paulin (rechts der Ruwer), bis 1930
 Gemeinde Ruwer, selbständige Gemeinde von 1930 bis 1969, siehe Trier-Ruwer
 Bahnhof Ruwer (DB), ehemaliger Bahnhof an der Ruwertalbahn/Hochwaldbahn
 Bahnhof Ruwer West, ehemaliger Bahnhof an der Moselbahn (Kleinbahn)
 SV Eintracht Ruwer, Sportverein in Trier-Ruwer
 Ruwer, Frachtschiff, 1927 bis 2000, Bauwerft: De Haan & Oerlemans in Heusden/Niederlande, ENI-Nummer 04011720
 Ruwer, Arbeitsboot, 1952 bis 2022 im Bereich des WSA Mosel-Saar-Lahn im Einsatz, ENI-Nummer 05017810, siehe Liste von Schiffen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter#Ruwer (Schiff, 1952)

Siehe auch:
 Ruwer-Hochwald-Radweg, ein Radweg zwischen Trier und Hermeskeil
 Ruwerbach, ein Bach im Flusssystem der Saar
 Ruwer-Hunsrück, eine naturräumliche Einheit in Rheinland-Pfalz
 Ruwer ist häufig Namensbestandteil von Straßen, so zum Beispiel beim Ruwersteig in Berlin-Marzahn